Кукуя — топонимы в Республике Алтай России.

 Кукуя — село в Шебалинском муниципальном районе, входит в состав Улусчергинского сельского поселения.
 Кукуя — река, приток  реки Черга.